Schirmacher ist der Familienname folgender Personen: 
 Albrecht Schirmacher (* 1954), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Hermann Schirmacher (1857–1925), deutscher Reichsgerichtsrat
 Hildegard Schirmacher (1924–2015), deutsche Architektin und Denkmalpflegerin
 Käthe Schirmacher (1865–1930), deutsche   Schriftstellerin
 Peter Schirmacher (* 1961), deutscher Pathologe an der Universität Heidelberg
 Wolfgang Schirmacher (* 1944), deutscher Philosoph

Sonstiges:
 Schirmacher-Massiv, Massiv im Palmerland, Antarktika
 Schirmacher-Oase, Hügelplateau im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Schirmacher Ponds, Schmelzwassertümpel im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch: 
 Schirrmacher (Begriffsklärung)